Baiyin’aobao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Baiyin'aobao (socken i Kina, lat 42,42, long 111,04), Inre Mongoliet, 
 Baiyin'aobao (socken i Kina, lat 43,88, long 119,56), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar